

Toponymes

Wugang (舞钢) : une ville de la province du Henan ;
 Wugang (武冈) : une ville de la province du Hunan ;
 Wugang (武钢) : une station de la  ligne 5 du métro de Wuhan, dans la province du Hubei.

Homonymie de toponyme